Het ATP-toernooi van Rotterdam 2002 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2002) werd van 18 tot en met 24 februari 2002 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Titelverdediger Nicolas Escudé won het toernooi. Hij versloeg in de finale Tim Henman.

Het toernooi van 2002 trok 89.421 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2002